Rigny-Ussé é uma comuna franvesa na região administrativa do Centro, no departamento de Indre-et-Loire. Estende-se por uma área de 13,97 km².

Demografia

Comunas de Indre-et-Loire